Anwar Sadat, Egyptisch politicus
Sadat (Egypte), een plaats in Egypte
Sadat (India), een plaats in India
Sadat (film), een televisiefilm uit 1983